Парашю́тная улица  — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Парашютная улица — улица в Красноярске.
 Парашютная улица — улица в Перми.
 Парашютная улица — улица в Санкт-Петербурге.